Yécora puede referirse a:

 Yécora, municipio de la provincia de Álava, en el País Vasco (España); 
 Yécora, municipio del estado de Sonora (México); o
 San Millán de Yécora, municipio de La Rioja (España).